

Дани сећања 

1040-е п. н. е.